Le terme colombar peut désigner :
 le colombar ou colombard, un cépage blanc ;
 le genre d'oiseaux columbiformes Treron.